Serua :

 Pulau serua, une île d'Indonésie
 Mont Serua, un volcan d'Indonésie
 Province de Serua, province des Fidji